Чемпионат мира по футболу 2006 (Отборочный турнир, Европа) — квалификационный турнир Чемпионата мира по футболу 2006 в Европейской зоне, финальный турнир которого прошёл в Германии. Матчи турнира проводились с августа 2004 по ноябрь 2005. В турнире принимала участие 51 команда.

Участники

Формат 

51 команда подразделились на 8 групп (5 групп по 6 команд и 3 группы по 7 команд). 8 команд, занявших первые места в группах выходят в финальный турнир. Из команд, занявших 2-е места, 2 команды с наилучшими результатами выходят в финальный турнир, а остальные 6 команд участвуют в стыковых матчах: разбиваются на 3 пары и играют по два матча дома и в гостях. 3 команды — победители стыковых матчей выходят в финальный турнир.

Группа 1 

 получили путёвку.  попала в стыковые матчи УЕФА.

Группа 2 

 получила путёвку.  попала в стыковые матчи УЕФА.

Группа 3 

 получила путёвку.  попала в стыковые матчи УЕФА.

Группа 4 

 получила путёвку.  попала в стыковые матчи УЕФА.

Группа 5 

 получила путёвку.  попала в стыковые матчи УЕФА.

Группа 6 

 получила путёвку.  также получила путёвку, как одна из двух лучших команд, занявших второе место в группе.

Группа 7 

 получила путёвку.  попала в стыковые матчи УЕФА .

Группа 8 

 получила путёвку.  также получила путёвку, как одна из двух лучших команд, занявших второе место в группе.

Отбор лучших 

 и  получили путёвки. , , , ,  и  попали в стыковые матчи УЕФА.

Стыковые матчи 

 получила путёвку по сумме двух матчей (2 — 0).

 получила путёвку при ничейном счёте по сумме двух матчей (4 — 4), забив больше мячей на чужом поле.

 получила путёвку по сумме двух матчей (6 — 2).

Ссылки 

Чемпионат мира по футболу 2006
2006